Хоккейный клуб «Юность-Минск» (белор. хакейны клуб "Юнацтва-Мінск) — белорусский клуб по хоккею с шайбой из города Минска, десятикратный чемпион Белоруссии, трехкратный обладатель Континентального кубка (2007 2011 и 2018 годов), шестикратный обладатель Кубка Белоруссии — Кубка Руслана Салея (2004, 2009, 2010, 2013, 2015, 2019). Самый титулованный хоккейный клуб Белоруссии.

В структуру клуба входят команда белорусской экстралиги «Юность-Минск», выступающий в высшей лиге фарм-клуб «Юниор», СДЮШОР «Юность» и Крытый каток в парке Горького.

История 

Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Юность» была основана 1 сентября 1975 года. 8 ноября 1976 года, открылась арена в минском парке Горького ставшая основной спортивной базой школы. Юношеские и молодёжные команды СДЮШОР «Юность» шесть раз становились бронзовыми призёрами первенства СССР, а в 1990 году молодёжная команда стала чемпионом Советского Союза. По результатам работы в 1989 и 1990 годах СДЮШОР «Юность» признавалась лучшей специализированной школой СССР.

В 1977—1991 годах команда СДЮШОР «Юность» участвовала в чемпионате БССР, имевшем статус первенства КФК. Как правило, команда занимала места в нижней половине турнирной таблицы и лишь однажды, в 1980 году, стала чемпионом республики. Выступление в чемпионате республики было для школы лишь этапом в подготовке к встречам молодёжного и юношеского первенств СССР, лучшие игроки привлекались в белорусские команды мастеров. В конце 1980-х годов воспитанники «Юности» составили костяк минского «Динамо», пробившегося в высшую лигу чемпионата СССР. Наиболее известным игроком прошедшим школу «Юности» является Сергей Фёдоров, защищавший цвета школы и «Динамо» в 1984—1986 годах. В будущем воспитанники «Юности» 1980-х годов составили основу сборной Белоруссии.

С 1994 года команда СДЮШОР «Юность» начала выступать в чемпионате независимой Белоруссии. В 1990-х годах команда комплектовалась собственными воспитанниками, которым сложно было противостоять взрослым игрокам других коллективов, поэтому «Юность», как правило, замыкала турнирную таблицу. Под таким названием команда выступала в сезонах 1994, 1995, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999. В сезоне 1996 года команда в чемпионат взрослых команд не заявлялась. Летом 1999 года Мингорисполкомом по инициативе руководства СДЮШОР «Юность» для предоставления игровой практики повзрослевшим воспитанникам школы и трудоустройства белорусских хоккеистов, оставшихся без игровой практики в зарубежных клубах, был учреждён Хоккейный клуб «Минск». Главным тренером был назначен Михаил Захаров. Домашние матчи команда стала проводить в новом ледовом дворце на улице Притыцкого. В качестве спонсоров за клубом закрепили несколько столичных предприятий.

В сезоне 2000/2001 годов СДЮШОР «Юность» вновь заявила в чемпионат страны собственную команду, которую возглавил Михаил Захаров, а новым главным тренером ХК «Минск» (с 2001 года ХК Керамин) стал Валерий Польшаков, а вскоре Александр Владыкин.

Сезон 2002/2003 команда СДЮШОР «Юность» провела под названием «Юность» (Минск), а 19 марта 2003 года на базе СДЮШОР «Юность» Минский горисполком учредил и зарегистрировал некоммерческое госучреждение «Хоккейный клуб „Юность-Минск“». После реорганизации в команде появились опытные белорусские игроки и легионеры. Усиление позволило «Юности» в первый же сезон после преобразования выиграть чемпионский титул. Начиная с сезона 2003/2004 по сезон 2010/2011 включительно, команда ни разу не оставалась без медалей чемпионата Белоруссии. В январе 2007 года хоккейная команда «Юность-Минск» впервые в истории белорусского хоккея стала обладателем Континентального кубка ИИХФ, одолев в решающем матче омский «Авангард». После выигрыша в 2010 году очередного чемпионского титула «Юность» стала самой титулованной командой Белоруссии.

В 2012 году команда подала заявку на участие в Высшей хоккейной лиге с сезона 2012/2013 по инициативе Федерации хоккея и Министерства спорта и туризма. В дальнейшем «Юность» намеревается заявиться в КХЛ. 2 июля 2012 года команда была единогласно принята в состав лиги уже с сезона 2012/13. 31 января 2013 года, когда у «Юности» остались только теоретические шансы попасть в плей-офф ВХЛ, тренер «Юности» Михаил Захаров отзаявил из ВХЛ 20 игроков.

С сезона 2013/2014 команда «Юность-Минск» вновь участвует в чемпионате Белоруссии. летом 2019 клуб получил обновленный логотип. В 2021 году команда завоевала десятый чемпионский титул.

Статистика

Чемпионат БССР

Чемпионат ВЕХЛ

Чемпионат Белоруссии

Кубок Белоруссии

Континентальный кубок

ХК «Юность-Минск»

Тренерский штаб 
Главный тренер:
  Евгений Есаулов
Ассистенты:
  Дмитрий Карпиков
  Александр Кулаков
  Александр Полищук

Состав 
Состав ХК «Юность-Минск» в сезоне 2022/2023 годов

Достижения 
  Чемпион Беларуси; 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, 2019, 2020, 2021
  Серебряный призёр чемпионата Беларуси; 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2022
  Бронзовый призёр чемпионата Беларуси; 2007
  Обладатель Кубка Беларуси — Кубка Салея; 2004, 2009, 2010, 2013, 2015, 2019
  Финалист 2008, 2011, 2014, 2016, 2020, 2021
  Обладатель Континентального кубка ИИХФ; 2007, 2011, 2018
  Серебряный призер Континентального кубка ИИХФ; 2010, 2012

«Юность» (МХЛ) 

Хоккейный клуб «Юность» был создан в 2010 году для участия в Молодёжной хоккейной лиге. Выступает в дивизионе «Северо-Запад». В своём первом чемпионате команда заняла седьмое место в дивизионе и не попала в плей-офф.

«Юниор» 

Хоккейный клуб «Юниор» был создан летом 2003 года, после реорганизации СДЮШОР «Юность». Основное назначение команды — предоставление необходимой соревновательной практики воспитанникам «Юности». В сезоне 2003/2004 команда выступала в высшей лиге чемпионата Белоруссии, однако оказалась неконкурентоспособной и заняла последнее место одержав лишь две победы. В следующем сезоне «Юниор» был заявлен в первую лигу в качестве фарм-клуба ХК «Юность-Минск» (ранее им была команда «Юность-2»). Во втором дивизионе (который с 2006 года стал именоваться высшей лигой) «Юниор» постоянно финишировал на пьедестале, в 2008, 2010 и 2012 году становясь чемпионом. С сезона 2012/2013 команда выступает в экстралиге.

Статистика 
Примечание: Начиная с сезона 2006/2007 годов высшая лига стала называться экстралигой, а первая лига — высшей.

Тренерский штаб 
Главный тренер:
 Анатолий Чистяков

СДЮШОР «Юность» 
Основана 1 сентября 1975 года.

Достижения 
 Чемпион СССР среди молодёжных команд 1990 года (команда 1971—1972 г. р.);
 Бронзовый призёр первенства СССР среди молодёжных команд 1981 (1962—1963 г. р.), 1986 (1967—1968 г. р.) годов;
 Бронзовый призёр первенства СССР среди юношей 1984 (команда 1967—1968 г. р.), 1988 (команда 1971—1972 г. р.), 1991 (команда 1974—1975 г. р.) годов.
 Победитель Спартакиады народов СССР 1982 (команда 1966—1967 г. р.) и 1986 (команда 1968—1969 г. р.) годов;
 Бронзовый призёр Спартакиады народов СССР 1990 года (команда 1969—1971 г. р.);
 Победитель Всесоюзных юношеских игр 1985 года (команда 1969—1970 г. р.);

Арена 

Тренировочные занятия СДЮШОР проходят на базе крытого катка в парке Горького. Каток был построен в 1976 году по проекту архитекторов Юрия Григорьева и Владимира Бабашкина. Помимо большой ледовой площадки размерами 28,5x59 метров, под крышей катка расположена детская тренировочная площадка размерами 8,5x19 метров. Трибуны комплекса вмещают 767 зрителей. На подземном уровне расположены раздевалки, складские и технологические помещения. Там же проходили домашние игры команды до 2012 года.

Домашние матчи в ВХЛ проводила в Минском ледовом дворце спорта (ул. Притыцкого, 27; 1823 зрителя), с 2013 года домашней площадкой команды стала"Чижовка-Арене" (8 тысяч человек).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ХК «Юность-Минск»
 Статистика ХК «Юность-Минск» на сайте ФХРБ
 

Спортивные клубы Минска
Хоккейные клубы СССР
Хоккейные клубы Белоруссии